Хартфорд има више значења:
 Хартфорд, град је у САД у савезној држави Конектикат
 Округ Хартфорд (Конектикат), је округ у америчкој савезној држави Конектикат
 Хартфорд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Хартфорд (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Хартфорд (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Хартфорд (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Хартфорд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Хартфорд (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Хартфорд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Хартфорд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Хартфорд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Хартфорд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Хартфорд (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина